Bors oder Borș steht für:
 Borș, rumänischer Grenzort
 Bors (Artussage) (auch Bors de Ganis), Ritter der Tafelrunde in der Artussage
 Bors (Canton de Charente-Sud), französische Gemeinde im Arrondissement Cognac, Département Charente
 Bors (Canton de Tude-et-Lavalette), französische Gemeinde im Arrondissement Angoulême, Département Charente
 Bors (Kadkan Rural District), iranischer Ort im Kadkan District, Torbat-e Heydarieh County, Razavi-Chorasan

Bors oder Borș ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Bors (* 1989), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Erwin Heberle-Bors (* 1947), deutscher Biologe
 Huba-Ferenc Bors (* 1994), rumänischer Eishockeyspieler
 Johanna Bors (* 1949), österreichische Politikerin (Grüne)
 Kurt Bors (1922–2019), österreichischer AHS-Lehrer und Archäologe
 Mihai Borș (* 1951), rumänischer Gerätturner

BORS steht für:
 Berufsorientierung in der Realschule
 Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit in der Schweiz
 Bahnhof Berlin Oranienburger Straße (DS100-Code)

BORS